Janaúba kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Janaúba (ort), Minas Gerais, 
 Janaúba (kommun), Minas Gerais, 

Robotskapade Brasilienförgreningar